Béliveau Éditeur a été fondé sous le nom Éditions Sciences et Culture en 1975 par Michel Béliveau qui ont publié plusieurs ouvrages en sciences pures : mathématiques, physique et chimie. Par la suite, Sciences et Culture a changé d'orientation et de nom : Béliveau Éditeur, et publie aujourd'hui des ouvrages de croissance personnelle, de psychoéducation, de motivation et de recouvrance. Béliveau Éditeur est actuellement dirigé par Mathieu Béliveau.

Notes et références

Liens externes 
 

Maison d'édition ayant son siège à Montréal
Maison d'édition d'ouvrages scientifiques
Science au Québec